(en espagnol Le Caprice) est le nom populaire de la , un bâtiment moderniste situé à Comillas (Cantabrie). Il s'agit d'un projet d'Antoni Gaudí construit entre 1883 et 1885 sous la direction de Cristóbal Cascante, assistant de l'architecte, à la demande de Máximo Díaz de Quijano. C'est l'une des rares œuvres de Gaudi hors de Catalogne. 

Cette œuvre appartient à l'étape orientaliste de Gaudí (1883-1888), période pendant laquelle l'architecte réalisa une série d’œuvres orientalistes, inspirées notamment par le proche et l'extrême orient (Inde, Perse, Japon), ainsi que par l'art hispano-arabe, notamment mudéjar et mozarabe. La décoration est profuse, notamment en azulejos, arcs outre-passés, briques apparentes et finitions en formes de coupoles ou de rotondes. 

Le bâtiment fut abandonné après la guerre civile, malgré sa déclaration comme bien d'intérêt culturel en 1969. En 1977 la dernière descendante des López-Díaz de Quijano, Pilar Güell Martos, vendit la propriété à Antonio Díaz qui la restaura en 1988 et la transforma en restaurant. En 1992, le bâtiment fut acheté par le groupe japonais  et fut finalement transformé en musée en 2009.

Historique 
En 1883, ce palais de vacances, appelé à l'origine , est commandité par le riche homme d'affaires Maximo Díaz de Quijano à l'architecte Antoni Gaudí alors âgé de . Gaudí conçoit une villa comportant un sous-sol, un étage principal et un grenier. Il utilise également deux autres bâtiments existants sur le site, une serre et un pavillon. Gaudí réalise des plans précis et une maquette du projet dont il confie la réalisation à son ami Cristóbal Cascante.
 
Cet édifice de conte de fée associe brique, faïences, pierre, tuile et fer forgé, alliant les styles mauresque, mudéjar et oriental, comme Gaudí en a l'habitude dans ses premières réalisations. Le nom Caprice est donné à la maison par analogie avec le genre musical du caprice, qui recourt à des formes libres, non académiques.

En 1988, le Caprice est restauré et devient un restaurant qui propose des spécialités régionales et internationales. Il ferme ses portes en 2009 pour laisser la place aux visiteurs.

Description 
Le bâtiment, qui mesure  de large et  de long pour une surface de , est en forme de « U » autour d'une serre. Les trois étages, le demi sous-sol, l'étage principal et les combles sont reliés entre eux par deux escaliers en colimaçon. Des colonnes de pierre, avec les chapiteaux de pierre sculptée d'un ancien pavillon sont utilisées pour l'entrée principale. Celle-ci forme également l'assise d'une tour recouverte de tuiles de céramique, surmontée d'un mirador et d'une toiture soutenue par de minces piliers en fer forgé. Une balustrade est installée sur le dessus de l'entrée, au pied de la tour. Elle est entourée d'un garde-fou en fer forgé du même type que celui du mirador.

Les murs en briques sont adossés à une épaisse base de pierres. Ils sont surmontés d'une corniche qui soutient le toit. Le salon central s'avance en saillie sur la façade. Dans le jardin et la cour, on retrouve une esplanade, un mur de clôture et un escalier avec des éléments décoratifs semblables à ceux de la villa. Ils ont cependant été réalisés plusieurs années plus tard. Le demi sous-sol débouche sur un garage, surmonté d'une terrasse accessible à partir de la chambre principale. Même si Gaudí ne recourt pas ici à des formes voûtées comme celles qui caractériseront ses futurs projets, il privilégie les courbes pour les angles de la façade.

Des tuiles de céramique colorées à motifs floraux inspirés du tournesol entourent la façade et contrastent avec la brique. Chaque tuile mesure . Le fer forgé, abondamment utilisé, est travaillé en de multiples formes végétales.

À l'intérieur, l'ordre des pièces a été conçu en fonction de la trajectoire du soleil. Les pièces plus communément occupées le matin sont donc exposées au sud, tandis que celles de l'après-midi le sont vers l'ouest. Certaines pièces sont orientées vers le nord pour échapper au soleil de l'été. Toutes sont munies de fenêtres à double vitrage et d'un foyer recouvert de faïence.

La décoration intérieure fait une large part aux motifs naturels, mais aussi musicaux, comme sur les vitraux. Les plafonds sont à caissons.

Protection 
Le palais fait l’objet d’un classement en Espagne au titre de bien d'intérêt culturel depuis le .

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Article connexe 
 Antoni Gaudí

Palais en Espagne
Monument historique en Espagne
Monument historique en Cantabrie
Palais monument historique en Espagne
Bien d'intérêt culturel déclaré en 1969